osoby noszące nazwisko Demel
 Anton Demel – niemiecki adwokat i polityk
 Boti Goa Tyrolien Orphée Demel,  (ur. 1989) – piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej
 Bolesław Demel (zm. 1913) – polski numizmatyk, doktor chemii
 František Demel (1823–1900) – czeski ksiądz katolicki, prałat papieski 
 Edith Schmettan-Demel (1890-1964) – niemiecka pisarka
 Guy Demel (ur. 1981) – francuski piłkarz
 Hans Demel von Elswehr (1886-1961) – austriacki adwokat, egipotolog, dyrektor naczelny Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu
 (ur. 1953)
 (1923– 2006)
 Johann Demel von Elswehr (1825-1892) – niemiecki adwokat, burmistrz Cieszyna (1861-1875, 1876-1892)
 Juliusz Demel (1921-1991) – profesor historii, pracownik naukowy
 Kazimierz Demel (1889 – 1978) – polski biolog, pionier polskich badań na morzu
 Leonard Demel von Elswehr (1856-1915) – niemiecki prawnik, burmistrz Cieszyna (1892-1908, 1913-1915)
 Maciej Demel (ur. 1923) – polski pedagog, lekarz, profesor AWF w Warszawie
  (ur. 1962) – niemiecka teolog
  (ur. 1985) – amerykański piłkarz
 Tomáš Demel (ur. 1978) – czeski hokeista
 Walter Demel (ur. 1935) – niemiecki biegacz narciarski reprezentujący RFN

 inne
 Demel – cukiernia biorąca udział w procesach o prawo do nazwy Tort Sachera